

Орловський сільський округ — сільський округ, Єсільський район, Акмолинська область
 Орловський сільський округ — сільський округ, Щербактинський район, Павлодарська область